La SGI Crimson est une station de travail produite par la firme Silicon Graphics, la dernière représentante de la génération des Power Series sortie en 1992. Son nom complet est IRIS 4D/510.

Elle a introduit les premiers processeurs 64 bits chez SGI, et est certainement la première station 64 bits sur le marché.

Description détaillée 
La dénomination interne du système est IP17, il existe deux versions de cette machine : l'une avec un R4000 100MHz 1Mb de cache L2, et une autre avec un R4400 150MHz.

La machine est composée des cartes suivantes dans le cas d'une configuration VGXT :
 Carte IP17, cpu R4000 ou R4400 100 ou 150Mhz, 1Mb de cache L2, jusqu'à 256Mb de RAM ECC, le bus est à 50 ou 75 MHz
 Carte IO3B, elle gère les E/S, série, SCSI, Ethernet etc. Elle possède aussi un chip audio qui n'est pas utilisé.

Il y a aussi 4 bus VME64 bits

Pour la vidéo l'on trouve dans une configuration VGXT :
 une carte GM3B (le GM3 fonctionne aussi avec), elle fait le pont entre le système et le sous-système graphique ; elle reçoit les tokens OpenGL (IrisGL à l'origine) et les données relative à l'affichage. Elle est pilotée par un CPU motorola 68020 à 16Mhz, et dialogue avec le system via une mémoire partagée.
 une carte GE6 réalisant les calculs matriciels pour la 3D, clipping, calculs de l'éclairage, transformation 3D, etc. Elle est composée de 8 DSP Texas Instrument (Geometry Engine6) travaillant en MIMD, tous les GE6 travail en parallèle sur les mêmes données pour un maximum de puissance. Le GE6 développe 32Mflops, soit 256Mflops pour une carte GE6.
 une carte RM3 qui convertit les données 3D en 2D, effectue les opérations de texture mapping, fait office de framebuffer, l'affichage se fait avec jusqu'à 12bits par composante RGB et alpha chanel, soit 48bits, le format maximum est en quad bufered stereo, soit 192bits/pixel.

Elle possède aussi 256K de mémoire Tram pour les textures, elle effectue aussi le mipmapping, full scene anti aliasing etc. sont fill rate est de 50M Texels. Une carte DG1 permet l'affichage sur écrans.

La définition standard est de 1280x1024 60Hz, mais l'on peut programmer la sortie jusqu'à 1920x1600 30Hz pour le HDTV. En ajoutant une seconde carte RM3, il est possible d'ajouter un second écran ou de doubler le fillrate sur un seul.

Les systèmes supportés sont les IRIX de la version 4.0 à la 6.2, dernière supportant l'architecture POWER SERIE.

Cette machine se révèle à l'usage très agréable et très rapide en 3D.

Autres options graphiques 
 server : pas de carte vidéo
 Entry : simple frambuffer 24bits
 VGX : idem VGXT mais moins rapide sur le texture mapping (17M texels contre 50M texels, certaines opérations telles que le fogging ne sont pas entièrement en hardware et à la charge des RM3)
 Elan: 4 Ge 7, 128Mflops, pas de textures, affichage en 24 bits
 Reality Engine : 10 Intel 860XP pour la carte Geometry Engine, 4Mb de Tram, le système vidéo le plus rapide au monde durant bien longtemps.

SGI Crimson
Produit lancé en 1990